Пем Слёйтер (, полн. Petronella Eduard Maria Rutgers-Sluijter) (15 мая 1939, Мидделбург — 18 декабря 2007, Гаага) — нидерландская поэтесса.

Пем Слёйтер изучала философию, женские исследования и журналистику. Работала журналисткой в газете Het Parool.

Начала печататься в 1997 году в 58-летнем возрасте, выпустив сборник стихов «Роза — это цветок» (). Она получила за него премию Буддинга, присуждаемую дебютантам. В 2004 году вышел второй сборник «Свет Аттики» ().